La saison 2023 de l'équipe cycliste AG2R Citroën est la trente-deuxième de cette équipe, lancée en 1992 et dont le directeur général est Vincent Lavenu.

Coureurs et encadrement technique

Effectif

Transferts

Victoires et podiums sur la saison

Programme de la saison

Résultats détaillés

Courses UCI World Tour

Résultats sur les courses UCI World Tour d'une journée

Résultats sur les courses à étapes des UCI World Tour 

 

 
 ¹ : Contre-la-montre par équipe. 

 
 ¹ : Contre-la-montre par équipe. 
 ² - La 6e étape de Paris-Nice annulée à cause des conditions météo..

Courses UCI ProSeries

Résultats sur les courses UCI ProSeries d'une journée

Résultats sur les courses à étapes UCI ProSeries

Courses Circuits continentaux

Résultats sur les courses Circuits continentaux d'une journée

Résultats sur les courses à étapes des Circuits continentaux 

 ¹ - Alors qu'il restait 22 kilomètres à parcourir, la course a été neutralisée suite à une importante chute. Le reste de l'étape est donc annulé par manque d'ambulances disponibles..

Championnats nationaux

Récapitulatif de la saison 

 (1) = Victoire ou podium en contre-la-montre par équipes.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

Équipe cycliste AG2R
Équipe cycliste en 2023
Cyclisme en France en 2023